Поженьки  — топоним:

Беларусь 
 Поженьки — деревня, Псуевский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Поженьки — деревня, Богдановский сельсовет, Сенненский район, Витебская область
 Поженьки — посёлок, Богдановский сельсовет, Сенненский район, Витебская область